Il termine Sarare
Sarare  – un'etnia del Brasile
Sarare  – una città del Venezuela